Péret ist ein Ortsname:

 Péret, Gemeinde im französischen Département Hérault
 Péret-Bel-Air, Gemeinde im französischen Département Corrèze

Péret ist der Familienname folgender Personen: 

 Benjamin Péret (1899–1959), französischer Dichter und Schriftsteller 
 Raoul Péret (1870–1942), französischer Jurist und Politiker 

Siehe auch:

 Perret (Begriffsklärung)
 Peret